Telesto – una delle Oceanine
Telesto – genere di Octocorallia
Telesto – satellite naturale di Saturno